Schuy ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Schuy (* 1955), deutscher Fotograf
 Ferdinand Schuy (1866–1906), deutscher Theaterschauspieler
 Josef Schuy (1909–1983), deutscher Missionsarzt
 Gertrud Schuy (1871–nach 1911), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Gertrud Godier
 Stefan Schuy (* 1928), deutscher Ingenieur 

Schuy ist ein geographischer Name für folgende Wüstung:
 Schuy (Wüstung), ein ehemaliger Ort in der Nähe von Obertiefenbach